Tysklands kejsare kan avse
 kejsare i det Tysk-romerska riket (962–1806) – se Tysk-romersk kejsare och :Kategori:Tysk-romerska kejsare
 kejsare i det Tyska riket (1871–1918) – se Tysklands kejsare (kejsardömet Tyskland) och :Kategori:Tysklands kejsare

Se även 
Karl den store
Kejsare av Österrike
Lista över tyska kungar
Lista över Tysklands statsöverhuvuden
Napoleon I